Орден Республики — название наград некоторых государств:
 Орден Республики () — государственная награда Испанской Республики;
 Орден Республики — государственная награда Египта;
 Орден Республики () — высшая государственная награда Китайской Народной Республики;
 Орден Республики () — государственная награда Молдавии;
 Орден Республики — государственная награда Нигерии;
 Орден Республики — государственная награда Донецкой Народной Республики;
 Орден Республики — государственная награда Приднестровской Молдавской Республики;
 Орден Республики — государственная награда Тувы;
 Орден Республики — государственная награда Туниса;
 Орден Республики () — государственная награда Чехословацкой Социалистической Республики.